Натуральне число 1783
 1783 рік до нашої ери
 1783 рік нашої ери